

Biografia 
Era il figlio di Edmund Boyle, VIII conte di Cork, e di su moglie, Isabella Henrietta Poyntz. Studiò Winchester College, nel Hampshire.

Carriera militare 
Intraprese la carriera militare nel 1819. Venne promosso a capitano dell'84º reggimento di fanteria nel 1822. Lasciò l'esercito nel 1826.

Matrimonio 
Sposò, il 10 marzo 1828 a Dublino, Lady Catherine St. Lawrence (?-4 aprile 1879), figlia di William S. Lawrence, II conte di Howth, e di Margaret Burke. Ebbero cinque figli:

 Lady Louisa Caroline Elizabeth Boyle (?-5 maggio 1876), sposò Arthur Capell, VI conte di Essex, ebbero due figli;
 Lady Mary Emily Boyle (?-25 novembre 1916), sposò in prime nozze William Edward Hope-Vere, ebbero due figli, sposò in seconde nozze Lord David Kennedy, ebbero una figlia;
 Richard Boyle, IX conte di Cork (19 aprile 1829-22 giugno 1904);
 Lord William George Boyle (12 agosto 1830-24 marzo 1908);
 Lord Edmund John Boyle (25 novembre 1831-21 aprile 1901), sposò Ida Waldegrave Money, ebbero una figlia.

Morte 
Morì il 25 agosto 1834, a 33 anni, al Blount's Court, Oxfordshire.

Charles Boyle, visconte Dungarvan